Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Andy Murray, der im Viertelfinale gegen Grigor Dimitrow ausschied.

Novak Đoković und Roger Federer bestritten das Finale, das Đoković in fünf Sätzen für sich entschied.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren vom 16. bis 18. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2014